Blattl ist der Familienname folgender Personen:

 Lotte Blattl (* 1933), österreichische Skirennläuferin
 Rosemarie Blattl (* 1941), österreichische Hotelierin und Politikerin
Siehe auch:
 Blattlan